Buciarski ist der Familienname folgender Personen:
 Piotr Buciarski (* 1975), dänischer Stabhochspringer
 Wojciech Buciarski (* 1950), polnischer Stabhochspringer